Il termine C12 o C-12 può indicare:

 C12, il gruppo ciclico a 12 elementi nella teoria dei gruppi
 Carbonio-12, il più abbondante isotopo stabile del carbonio
 C-12 Huron, un aereo di supporto logistico dell'esercito statunitense
 C-12 Vega, un mezzo da trasporto dell'esercito statunitense
 HMS C12, un sottomarino britannico di classe C
 USS Columbia (C-12), un incrociatore leggero della Marina militare degli Stati Uniti
 C12 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa francese
 C12 – tomba parte di una serie di 15 Tombe dei Nobili site nell’area della necropoli di Sheikh Abd el-Qurna in Egitto